Diacheila är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Victor Ivanovitsch Motschulsky 1845. Diacheila ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Jordlöpare
Diacheila